El término vegetales puede referirse a:
 Los vegetales o «reino vegetal»; clasificación biológica antigua de los seres orgánicos que crecen, viven y se reproducen, pero que no se trasladan de lugar por impulso voluntario.
 Plantae, los «vegetales» o «plantas»; clasificación biológica actual de los seres vivos fotosintéticos, sin capacidad locomotora y cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa.
 Las verduras (o «vegetales» como anglicismo en gastronomía y alimentación).

Enlaces externos